Peter Carington, VI barone Carrington – nobile e politico britannico
 Robert John Carington – nobile e politico inglese
 William Carington – politico e ufficiale inglese